Соревнования по тхэквондо на XXX летних Олимпийских играх у женщин в категории до 67 кг прошли 10 августа 2012 года в спортивном зале ExCeL London.

Медали

Формат соревнований

Победители боёв предварительного раунда основной сетки выходят в четвертьфинал; победители четвертьфиналов выходят в полуфинал; победители полуфиналов выходят в финал, где разыгрывают золотую и серебряную медаль. Проигравшие финалистам соответственно в предварительном раунде и в четвертьфиналах встречаются между собой в двух утешительных поединках. Победитель утешительного поединка встречается в боях за бронзовую медаль с проигравшим полуфиналистом из другой половины сетки. Вручаются две бронзовые медали.

Результаты

Сокращения
SUD — Правило мгновенной смерти
PTG — Остановлен из-за большой разницы в счёте

Основные соревнования
 

Утешительные соревнования

Ссылки 
 Тхэквондо (женщины, -67) на сайте официальном сайте Игр 

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2012